Ел Чапотал има више значења:

 Ел Чапотал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапотал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапотал (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапотал (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапотал (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику